Koningsoord (abdij), de enige trappistinnenabdij van Nederland
Koningsoord (Het Hogeland), een gehucht in de Nederlandse gemeente Het Hogeland